Homozygota recesywna – organizm (komórka), w którym oba allele danego genu są recesywne (aa). Organizm (komórka) może być homozygotą recesywną pod względem większej liczby genów (np. aa, bb, cc). W przypadku innych genów może być heterozygotą (Dd, Ee) lub homozygotą dominującą (FF, GG).

Genetyka